Woman hace referencia a varios artículos:
Woman (2016), álbum de Justice.
Woman (2018), álbum de BoA.
«Woman» (1981), canción de John Lennon.
«Woman» (2017), canción de Kesha.
«Woman» (2021), canción de Doja Cat.
Woman (ウーマン Ūman?), serie de televisión japonesa.
 The Woman, película de 2011.